

Cinema
The Savage – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Nestor Film Company
The Savage – cortometraggio del 1913 diretto da James Young Deer
Cuor di selvaggio (The Savage) – film del 1917 diretto da Rupert Julian
The Savage – film del 1926 diretto da Fred C. Newmeyer
Il giuramento dei sioux (The Savage) – film del 1952 diretto da George Marshall

Televisione
The Savage – film per la televisione del 1977 diretto da Leslie Megahey

Pagine correlate
Savage
Savages